Bureau Nationale Veiligheid (Nederland), een Nederlandse veiligheidsdienst van 1945 tot 1947
 Bureau Nationale Veiligheid (Suriname), een Surinaamse veiligheidsdienst eind 20e eeuw, in 2016 gefuseerd tot Directoraat Nationale Veiligheid
 Een afkorting voor het bornavirus